Куп Француске у кошарци () је годишње кошаркашко такмичење у Француској. Прво издање приређено је 1953. године. Организацијом се бави Кошаркашки савез Француске.

Досадашња финала 

 У загради поред сезоне се налази град у коме је одржан завршни турнир Купа Француске.

Успешност клубова

Види још 
 Про А лига Француске
 Куп лидера
 Суперкуп Француске

Спољашње везе 

 Сајт Кошаркашког савеза Француске

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Француској